Sandra Diane Knapp
Florence Knapp
Knapp (Wisconsin)

Desambiguação